Soko oder SoKo steht für:

 Soko (Unternehmen), Hersteller von Militärflugzeugen
 SoKo (Sängerin), französische Sängerin und Schauspielerin (* 1985)
 Sonderkommission, als Abkürzung: Gruppe innerhalb einer Organisation

SOKO steht für:
 SOKO (Sendeformat), mehrere Krimiserien des ZDF
 SOKO – Der Prozess,  deutscher 5-teiliger Crossoverfilm (2013)

Siehe auch:

 Zoko (Begriffsklärung)

Abkürzung